Чесноков, Дмитрий:
 Чесноков, Дмитрий Иванович (1910—1973) — советский учёный-философ, партийный деятель.